Валькарлос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ауньяменди. Занимает площадь 44,66 км². Население — 423 человека (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 64 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Valcarlos
 Valcarlos
 Valcarlos en el Camino de Santiago

Муниципалитеты Наварры